Ву́ду ():

 Вуду — синкретическая религия, синтез африканской магии и европейского католицизма.
 Вуду (фильм) — кинофильм.
 Вуду (автомобиль) — автомобиль.
 Вуду (омовение) (от  al-wuḍū) — ритуальное омовение в исламе, обязательное условие для совершения намаза, тавафа, прикосновения к Корану и желательное при выполнении других видов поклонения.

См. также 
 Voodoo (значения)